REW steht für:
 Riva (Stadt), IATA-Code des Flughafens der Stadt Riva (Rewa/Rewah) in Indien
 Rheinische Elektrizitätswerke im Braunkohlenrevier, ein Kraftwerksbetreiber im Ruhrgebiet
 Romanisches etymologisches Wörterbuch von Wilhelm Meyer-Lübke

Rew ist der Name von:
 Rew I., Herrscher der Arsakiden 189–216
 Rew II., Herrscher der Chosroiden 345–361
 Kimberley Rew, britischer Musiker
 Quentin Rew (* 1984), neuseeländischer Leichtathlet

Rew ist die Teilbezeichnung von:
 Rew Down, ein Naturreservat an der südöstlichen Spitze der britischen Insel Isle of Wight
 Rew Street, eine Ortschaft auf der britischen Insel Isle of Wight
 Reenu-Rew (Wolof-Sprache: Die Wurzeln der Nation), eine radikal-marxistische Gruppierung im Senegal der 1970er Jahre 

 
Abkürzung